— 54-й Император Японии, синтоистское божество. Правил с 30 марта 833 по 4 мая 850. Имя — Масара. Прозвание — Фукакуса-но микадо. Посмертные титулы — Ямато-нэко-амацумисиру-ситоёсато.

Ниммё был вторым сыном императора Сага и его матери императрицы Татибаны-но Катико

Управление Императорского двора Японии традиционно почитает императора у его могилы. Согласно данным, его мавзолей находится в Фусими-ку в Киото.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Тэнтё (824—834)
 Дзёва (834—848)
 Кадзё (848—851)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература

Ссылки 
 

правители Азии IX века
 05